Фёдор Андреевич Фетисов (5 апреля 1927 ― 4 января 2020) ― советский и российский журналист, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Биробиджана (2010).

Биография 
Родился 5 апреля 1927 года в селе Золотая Поляна Тернейского района Приморского края. В 30-е годы вся его семья перебралась в Хабаровский край в Оборский леспромхоз, затем в Нанайский район в село Лидога. В 1943 году завершил обучение в семилетней школе. Во время Великой Отечественной войны стал работать монтером связи Оборской железной дороги. В октябре 1944 года призван в Красную армию и направлен в Амурскую Краснознаменную флотилию. Службу проходил минёром катерного тральщика. В августе-сентябре 1945 года принимал участие в разгроме Квантунской японской армии и освобождении Маньчжурии.

Те события на долгие годы оставили след в его памяти. Он стал публиковать очерки на страницах флотской газеты. В 1951 году увольняется с военной службы в запас, и устраивается на работу корреспондентов в районную газету «Ленинец» в селе Переясловка Хабаровского края. Писал на злободневные темы, очень быстро завоевал интерес читателей к его работе. В 1953 году был переведён на работу в Бикинский район, стал заведующим сельскохозяйственным отделом в районной газете «Коммунист».

В 1954 году был принят в штат КрайТАСС и направлен на работу специальным корреспондентом в Еврейскую автономную область. В Биробиджане он продолжил учиться в вечерней школе. В 1955 году стал студентом на журналистском отделении Хабаровской Высшей партийной школы, которую успешно окончил. Был принят в штат областной газеты «Биробиджанская звезда». Несколько лет по направлению партии работал в районных газетах «Ленинское знамя» (с. Ленинское) и в газете «Искра Хингана» (г. Облучье). В 1965 году возвратился в «Биробиджанскую звезду» и стал возглавлять отдел сельского хозяйства. С 1967 года и до 1991 года, когда вышел на заслуженный отдых, занимал должность заместителя редактора газеты. Был членом союза журналистов России.

Всегда выступал с яркими публикациями, его расследования не оставались без внимания со стороны партийных органов. Решения принимались очень быстро. Став садоводом-любителем, очень много материала готовил на эту тему. Рассказывал читателю о самобытности занятия садоводством и огородничеством. Автор двух брошюр.

С 1997 по 2007 годы трудился в должности сначала заведующего отделом средств массовой информации и гласности мэрии города Биробиджана, а потом ответственного секретаря мэра по связям со СМИ. Активно занимался общественной деятельностью, был членом комиссии при правительстве ЕАО по помилованию, участвовал в работе областной административной комиссии.

5 мая 2010 года решением депутатов Биробиджанской городской Думы удостоен звания «Почётный гражданин города Биробиджана».

Проживал в городе Биробиджане. Умер 4 января 2020 года. Похоронен в родном городе.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени.
 другими медалями

 Почётный гражданин города Биробиджана (05.05.2010)

Примечания

Ссылки 
 Фёдор Андреевич Фетисов
 Биография Фёдор Андреевич Фетисов

Почётные граждане Биробиджана
Журналисты СССР
Участники Великой Отечественной войны
Члены Союза журналистов России